Blue for You — дев'ятий студійний альбом британського рок-гурту Status Quo, який був випущений 12 березня 1976 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Френсіс Россі — вокал, гітара
 Рік Парфітт — вокал, гітара
 Алан Ланкастер — бас-гітара
 Джон Колен — ударні

Примітки

Посилання 
 Blue for You  Allmusic
 Blue for You  Last.fm

Альбоми Status Quo
Англомовні музичні альбоми